Любовь Яковлевна Пахарькова (30 октября 1917—15 февраля 1968) — заслуженный мастер спорта СССР (1951) (альпинизм), участник атомного проекта СССР. В 1935 году совершила первовосхождения на вершины Казбекской группы — Ресихох и Цити. Одна из основателей промышленного альпинизма в СССР.

Биография 
Родилась в крестьянской семье в слободе Голодаевка Таганрогского округа Северо-Кавказского края (ныне — Куйбышевский район Ростовской области), в которой уже подрастали две дочери Катя и Наташа. В 1918 году умирает отец, и мать с двумя старшими дочерьми уезжает в г. Ростов-на-Дону. Любу воспитывала бабушка. В конце 20-х годов Люба переезжает к матери и сёстрам.

В 1932 году, по окончании семи классов школы, Любовь Пахарькова поступила в ФЗУ, и, получив специальность токаря, работала на Ростовском паровозоремонтном заводе им. Ленина. Без отрыва от производства окончила Ростовскую лётную школу (Аэроклуб), затем работала там инструктором-пилотом, уверенно управляла самолётом, принимала участие в авиационных праздниках, совершила немало прыжков с парашютом.

Как и многие молодые люди 1930-х годов, Л. Я. Пахарькова увлеклась туризмом и альпинизмом, она участвовала в самодеятельных походах туристских и альпинистских групп по Кавказу. В 1935 году во время своего первого выезда в горы, в составе альпинистской секции своего завода, совершила первовосхождения на вершины Казбекской группы — Ресихох и Цити.

С 1936 года Любовь Пахарькова на партийной и комсомольской работе — инструктор райкома ВКП(б) и ЦК ВЛКСМ. С 1938 года, по окончании Школы инструкторов альпинизма ВЦСПС в «Адылсу», работала инструктором по альпинизму.

После окончания школы она много работала в альпиниадах, походах и альплагерях. Совершила десятки восхождений, руководила восхождением на вершины различных категорий трудности. После замужества, в 1938 году, Любовь Яковлевна переехала в Москву к мужу и два года проработала инструктором в Управлении Горно-Кавказским маршрутом ВЦСПС. В первые месяцы войны Любови Пахарьковой поручили эвакуацию группы работников театров Москвы. Она возглавила эшелон эвакуированных артистов, вывезла и разместила их в районах Удмуртии. Сама стала работать в одном из Удмуртских колхозов, за короткое время, освоив дело, она стала одним из лучших работников колхоза и, вскоре, Любови Пахарьковой предложили возглавить колхоз. Однако, из-за маленькой дочери, она не согласилась. Позже, с дочерью и бабушкой, они выехали в Новосибирск к родственникам.

Во время войны Л. Я. Пахарькова была инструктором Новосибирского обкома ВКП(б), в 1943—1950 годах — инструктором ЦК КПСС. Любовь Яковлевна проявила себя как способная спортсменка и талантливый организатор. В 1948 году Любови Пахарьковой присвоено звание мастера спорта СССР, она была названа Федерацией альпинизма СССР в числе лучших альпинистов года.

В 1948—1949 годах работала инструктором в альпинистских лагерях, уполномоченным Спорткомитета СССР в «Цее» и «Адылсу». Имя Л. Я. Пахарьковой — в ряду основателей промышленного альпинизма в СССР.

В 1950 году она окончила курсы горноспасателей и была назначена начальником спасательной службы в Домбайском районе. Подобранная Л. Я. Пахарьковой в октябре 1949 года по заданию ПГУ группа альпинистов принимала непосредственное участие в работе Забайкальской экспедиции по поиску полезных ископаемых (урана), работала на урановом месторождении в Мраморном ущелье в самом сердце хребта Кодар, примерно в 10 км от высшей точки Забайкалья — пика БАМ (3072 м). Другое название месторождения — Ермаковское месторождение свинца.

Важность задания, трудные климатические условия, высокогорье, сложный скальный рельеф заставили геологов требовать помощи от квалифицированных альпинистов. Любовь Яковлевна подобрала группу из 8 человек, которые успешно проводили эту работу. Лично Любовь Яковлевна, единственная женщина группы, участвовала в обработке геофизиками сложнейшего скального участка, работая по 10—12 часов на скалах, при температуре зимой ниже −50 градусов. Там же она совершила с топографами первовосхождения на неизвестные вершины, уходя в дальние походы с караванами оленей. Создав на месте группу производственного альпинизма, Л. Я. Пахарькова обучила 20 специалистов правильному владению альпинистской техникой, что обеспечило выполнение производственных заданий.

С 1950 года Любовь Яковлевна — сотрудник отдела научно-технической информации Всесоюзного научно-исследовательского института экспериментальной физики в Сарове.

28 августа 1951 года Л. Я. Пахарьковой присваивают звание заслуженный мастер спорта СССР (знак № 802).

С января 1957 г. до середины октября 1958 г. — на предприятии п/я 0215 в Снежинске, где работала в отделе кадров. После снова вернулась в Саров.

Скончалась 15 февраля 1968 года в Москве после тяжелой болезни. Похоронена на Центральной аллее муниципального кладбища в Сарове.

В 2002 году в Мраморном ущелье альпинистами из Нижнего Новгорода была установлена табличка с текстом: «Мемориальная доска установлена в честь основателя федерации альпинизма в г. Саров, заслуженного мастера спорта Пахарьковой Любови Яковлевны, работавшей в Мраморном ущелье в 1951 году».

Награды, премии, звания 
 Два ордена «Знак Почёта» (1948), 04.01.1954)
 Медаль «За оборону Москвы»
 Медаль «За доблестный труд»
 Звание «Мастер спорта СССР», (1948)
 Звание «Заслуженный мастер спорта СССР» (1951)

Из воспоминаний современников 
Парфененко Н. П., одноклассник: «Мы с Любой жили на одной улице. Улица Миусская выходила к речке, за которой был лес, горы, скалы (отроги Донецкого кряжа). Мы, одногодки, вместе проводили время, вместе пошли в начальную школу. В 1929 году Люба, окончив 4 класса, уехала к матери в Ростов-на-Дону. Иногда приезжала к бабушке на летние каникулы. То, что она была заводилой на нашей улице, помнили все одноклассники».

Лупандин Сергей Алексеевич, альпинист, мастер спорта СССР: «Вопрос о самом восхождении был уже решен. Стена Зарамага звала нас. Каждому альпинисту знакомо то чувство, когда уже нет сомнений и нет пути назад. Восхождение в нашем сознании уже началось, хотя мы сидели пока у палатки за кружкой чая и молча смотрели на северную стену, разрешая каждый для себя последние неясности. После возвращения с пика Николаева была проведена окончательная подготовка к штурму.
Нас было четверо. Все мы — Аля Лупандина, Люба Пахарькова, Игорь Калашников и автор этого очерка — работали не один год инструкторами в альпинистском лагере. Нас связывала многолетняя дружба и совместные восхождения в горах. Мы знали достоинства и недостатки друг друга и были уверены в каждом».

Примечания

Литература, ссылки 
 Атомный проект СССР и участие в нём альпинистов
 «Напоминание…»
 Бомба для Берии (автор Олег Нехаев)
 РФЯЦ-ВНИИЭФ: История спорта (альпинизм)
 
 Альпинисты Северной столицы

Родившиеся в Куйбышевском районе (Ростовская область)
Альпинисты СССР
Похороненные в Сарове